Gavião (Portugal), een gemeente in Portugal
Gavião (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Gavião
Gavião (Vila Nova de Famalicão), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão
Gavião (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Gavião Peixoto, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo